Diese Liste der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete auf den Åland-Inseln ist eine Teilliste der Liste der FFH-Gebiete in Finnland und zeigt die Natura 2000-Schutzgebiete in der automonen finnischen Region Åland-Inseln und ihren 16 Gemeinden Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kökar, Kumlinge, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund und Vårdö. Die Gebiete sind als Teil des Natura 2000-Netzwerks der Europäischen Union in der Datenbank der European Environment Agency (EEA) aufgeführt und gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)-Anhang I dem entsprechenden Habitat-Typ zugeordnet.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle 
 Bild: Bild und/oder Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
 Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
 Habitat-Code: Lebensraum-Typ gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
 Wikidata: Objektlink zur freie Wissensdatenbank Wikidata
 WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas (wenn aufgeführt)
 EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
 Fläche (Lage): Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar und Lage-Koordinaten
 Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Liste der FFH-Gebiete in Åland

Einzelnachweise

Weblinks 

 Natura 2000 Network Viewer
 Datenbank der European Environment Agency (EEA)
 Natura 2000-Gebiete in Finland

Aland
!FFH-Gebiete
!FFH-Gebiete in Aland